Sitio, asedio, toma, conquista o reconquista de Toledo, puede referirse a cualquiera de los hechos de armas sufridos por Toledo y a los que puede asignarse alguno de esos nombres: 

 Toma de Toledo (193 a. C.), por las tropas romanas de Marco Fulvio Nobilior.
 Toma de Toledo (711), por las tropas musulmanas de Táriq ibn Ziyad.
 Sitio de Toledo (742), por las tropas bereberes levantadas en armas.
 Sitio de Toledo (789), por el emir Hisham I de Córdoba.
 Sitio de Toledo (856), por el emir Mohamed I de Córdoba.
 Sitio de Toledo (930-932), por las tropas califales de Abderramán III.
 Toma de Toledo (1080), por las tropas taifales badajonezas de Al-Mutawakkil ibn al-Aftas.
 Conquista de Toledo (1085), por las tropas leonesas de Alfonso VI de León.
 Sitio de Toledo (1090), por las tropas almorávides de Yúsuf ibn Tašufín.
 Sitio de Toledo (1099), por las tropas almorávides de Yahya ibn Tašufín.
 Sitio de Toledo (1100), por las tropas almorávides de Yahya ibn Tašufín.
 Toma de Toledo (1162), por las tropas leonesas Fernando II de León.
 Toma de Toledo (1166), por las tropas castellanas de Alfonso VIII de Castilla.
 Sitio de Toledo (1368-1369), por las tropas rebeldes de Enrique II de Trastámara.
 Toma de Toledo (1521), por las tropas realistas leales a Carlos I de España.
 Asedio del Alcázar de Toledo (1936), al comienzo de la guerra civil española.